Малуку, также Молукку () — провинция Индонезии, расположенная на южных островах Молуккского архипелага.

Административный центр — город Амбон, расположенный на небольшом (722 км²) одноимённом острове. Население — 1 848 923 человек (2020).

С 1950 по 1999 гг. все Молуккские острова составляли единую провинцию. В 1999 г. два населённых мусульманами округа были отделены и образовали отдельную провинцию Северное Малуку.

Основные острова 
 Амбон
 Острова Ару
 Бабар
 Северо-Западные Острова
 Острова Банда
 Буру
 Острова Кей
 Острова Лети
 Маклан
 Сапаруа
 Серам
 Острова Танимбар

История

Провозглашение независимости 
25 апреля 1950 на населённой христианами южной части Молуккских островов была провозглашена независимая Южно-Молуккская Республика (Малуку-Селатан, Южное Молукку). Однако попытка отделения была силовым путём пресечена индонезийской армией. Напряженность между христианами и мусульманами сохранились.

В последнее время между 1998 и 2000 годом провинция Молукку опять стала ареной развёрнутого конфликта между христианским и мусульманским населением, из региона бежало 80 тысяч человек.

Губернаторы

Хронология конфликта 
19 января 1999 года на острове Амбон возник конфликт между водителем автобуса (христианином) и мусульманином-пассажиром, конфликт перерос в драку, после чего разгорелись жестокие стычки с большим количеством пострадавших и с разрушениями домов и построек. Столкновения охватили соседние острова Харуку, Серам и Сапаруа.

В марте-июне противоречия стихли, по всей Индонезии прошли демократические выборы, которые не проводились уже 44 года. 12 мая 1999 была подписана мирная декларация, которую подписали религиозные лидеры, руководители администрации, вожди племён и лидеры неформальных молодёжных движений.

27 июня снова разразился бунт, были разгромлены сотни магазинов и построек. В августе битвы распространились на новую провинцию Северное Молукку, однако там столкновения носили политический или этнический характер, но не религиозный. До конца года столкновения и погромы не прекращались.

7 января 2000 в Джакарте состоялась демонстрация, в которой приняли участие более 100,000 мусульман, призывая к джихаду в Молукку для спасения мусульман. В мае по призыву местной военизированной исламистской организации «Ласкар-джихад» около 4000 человек высадились в Молукку. Отряды исламистов стали осуществлять зачистку христианских поселений.

27 июня 2000 года президент Индонезии Абдуррахман Вахид объявил чрезвычайное положение, направив в провинцию войска, к июлю прибыло около 14 тысяч солдат. В процессе боёв были разрушены многочисленные деревни вдоль побережья на острове Амбон и университет Паттиумура, большое количество людей было перемещено. В августе прибыл дополнительный батальон Йон-Габ, предназначенный сдерживать конфликтующие стороны, столкновения уменьшились.

В марте 2001 года в библиотеке была взорвана бомба. Инциденты стали учащаться. В годовщину провозглашения независимости Молукку 25 апреля начались беспорядки, члены Фронта независимости Молукку (FKM) подняли сепаратистские флаги Молукку. Руководители FKM и Ласкар-Джихада были арестованы на короткий срок.

Май-июнь 2001

Апрель 2002

2004 
Весной 2004 в Амбоне произошли новые жестокие столкновения.

Административное деление 
Провинция состоит из 9 округов и двух городских муниципалитетов:

Примечания